Kopf oder Zahl ist eine übliche Frage vor einem Münzwurf und der Titel folgender Filme und Romane:

der türkische Antikriegsfilm Yazı Tura – Kopf oder Zahl
der US-amerikanische Thriller American Perfect
der deutsche Gangsterfilm Kopf oder Zahl (Film)
Kopf oder Zahl (Roman), 43. Band im Shadowrun-Universum von Lisa Smedman